Массанет-де-ла-Сельва (, , ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сельва. Занимает площадь 45,21 км². Население — 7020 человек (на 2010 год).

История 
Город основан в 919 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Página oficial del Ayuntamiento
 
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya

Города Жироны
Муниципалитеты Жироны